Beruri, amtlich Município de Beruri, ist eine brasilianische Gemeinde im Bundesstaat Amazonas in der Mesoregion Centro Amazonense (Zentral-Amazonien) in der Mikroregion Coari. Nachbarstädte sind Anamã, Anori, Caapiranga und Tapauá. Auf dem Gemeindegebiet befindet sich das 4200 Hektar große Territorium Terra Indígena Lago do Beruri des indigenen Volkes Ticuna.

Geografie

Lage 
Die Stadt liegt 173 km von der Hauptstadt des Bundesstaates (Manaus) entfernt.

Klima 
In der Stadt herrscht Tropisches Regenwaldklima (Monsun), nach der effektiven Klimaklassifikation von Köppen und Geiger Af. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 26,9 °C. Jährlich fallen etwa 2227 mm Niederschlag. In den meisten Monaten des Jahres gibt es starke Niederschläge. Die Trockenzeit ist kurz.

BIP pro Kopf und HDI 
Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf lag 2011 bei 5462 Real, der Index der menschlichen Entwicklung (HDI) bei 0,506.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Amazonas (Brasilien)
Namensgeber (Marskrater)
Município in Amazonas (Brasilien)
Gegründet 1981